Duchoň ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Duchoň (* 1938), tschechoslowakischer  Radrennfahrer 
 Karol Duchoň (1950–1985), slowakischer Sänger
 Petr Duchoň (* 1956), tschechischer Politiker